Marek Sikorski (ur. 1960) – polski historyk sztuki
 Marek Sikorski (ur. 1961) – polski chemik